Алекса́ндр Могиле́вский: Могилевский, Александр Евгеньевич (род. 1977) — российский пианист.
 Могилевский, Александр Павлович (1885—1980) — российский и советский художник.